Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup 2005 — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый как ATP в серии International Gold, так и WTA в серии соревнований 3-й категории. Соревнования проходили с 14 по 20 февраля.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Йоахим Юханссон
 женщины одиночки —  Вера Звонарёва
 мужчины пары —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женщины пары —  Оса Свенссон /  Мейлен Ту

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Кеннет Карлсен обыграл  Максима Мирного со счётом 7-5, 7-5.
 Карлсен выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мирный сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Вера Звонарёва обыграла  Меганн Шонесси со счётом 7-6(3), 6-2.
 Звонарёва выиграла дебютный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Звонарёва выиграла местный турнир второй год подряд.
 Шонесси сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Симон Аспелин /  Тодд Перри обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 6-4, 6-4.
 Аспелин выиграл 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Перри выиграл 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Юка Ёсида /  Михо Саэки обыграли  Лору Гренвилл /  Абигейл Спирс со счётом 6-3, 6-4.
 Ёсида выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Саэки выиграла 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup

 ATP Тур 2005 года
 WTA Тур 2005 года

 ATP International Gold
 3-я категория турниров WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Февраль 2005 года
2006